Mem može značiti:

 mem, izvorni koncept koji je predložio Richard Dawkins
 internetski fenomen, mem ili hir koji se brzo širi internetom
 mem (slovo), trinaesto slovo hebrejskog alfabeta
 tem (filozofija), tehnološki mem.